Těmice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Těmice, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Těmice, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina